Ardeleanu: se poate referi la:
 Carol Ardeleanu
 Ioan Ardeleanu
 Vasile Erdeli-Ardeleanu

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară